
Termin -{EMR}- ima više značenja.

 EMR receptor, GPCR
 EMR (film), film iz 2005.